

Biografia

Fino dai primi decenni del novecento si dedicò alla sensibilizzazione per l'istituzione di quella che sarebbe divenuta la Provincia di Prato con la fondazione dell'Associazione "Pro Prato" nel 1919, dalla quale poi si originò il "Comitato per la Provincia di Prato".

Nella seconda parte della sua vita si è dedicato alla promozione della cultura professionale, sia dei giovani che degli adulti.
Per questa sua attività di promozione culturale e sociale ha ricevuto anche un riconoscimento dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.

Scrisse per diversi giornali della Toscana e divenne anche direttore del foglio pratese "Il Bacchino".

Il Comune di Prato gli ha dedicato una strada e lo ha ricordato nella pagina web  dedicata ai 150 anni dell'Unità di Italia.